Die First Division 1970/71 war die 32. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Olympiakos Nikosia.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Der Tabellenletzte stieg ab. Die Punkteregel wurde wieder geändert. Für einen Sieg gab es ab dieser Saison zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage keinen Punkt.

Von 1966/67 bis 1972/73 war der Meister Zyperns automatisch aufstiegsberechtigt in die erste griechische Liga. Es war die Zeit, in der der griechisch-türkische Konflikt um die Insel auf dem Höhepunkt war und die Verbundenheit Griechenlands mit der Mittelmeerinsel sollte auf diese Weise dokumentiert werden.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle rsssf.com

1970
Fußballsaison 1970/71